Aeropuerto de Londres puede referirse a:

  LHR  Aeropuerto de Londres-Heathrow. 
  LGW  Aeropuerto de Londres-Gatwick.
  LTN  Aeropuerto de Londres-Luton.
  STN  Aeropuerto de Londres-Stansted.
  LCY  Aeropuerto de la Ciudad de Londres o London-City.
  SEN  Aeropuerto de Londres-Southend.
  LYX  Aeropuerto de Lydd.